Vijeća za normiranje jezika, ustanova koja se odnosi na službene, obično državne institute koji se bave pitanjima jezika jedne ili više država (i/ili regija).

Djelatnosti 

Bave se standardizacijom jezične norme, novim riječima i izrazima koje se rabe u svakodnevnom jeziku, popisom pojmova i riječi koje se rabe. Druga područja su istraživanje i modernizacija jezika, primjerice reforme pravopisa, ili posebice određivanje pravopisa jezika.

Ponekad čak i restrukturiranja pisma (kao što je bilo u Turskoj s arapske na europsku abecedu). 

Vijeća za normiranje jezika su kao službene institucije referentne točke kada su u pitanju opća pitanja o jeziku. Predstavljaju određeni jezik.

Iznimke 

Postoje sljedeće iznimke:

engleski jezik: do danas ne postoji službeno vijeće. Dakle, u doglednoj budućnosti nema reforme pravopisa, itd. i ne postoji "obvezni" autoritet. Engleski jezik u SAD barem službeno - nije službeni jezik.
japanski jezik nema službene institucije
latinski jezik nema regulatorno vijeće za jezik. Kao nekakvo regulatorno tijelo u tom smislu funkcionira Opus Fundatum Latinitas.

Popis vijeća 
 afrikaans: Taalkommissie
 arapski: Akademija arapskog jezika (مجمع اللغة العربية) (u Siriji od 1918. Akademija arapskog,  al-Majma' al-'Ilm al-'Arabi, u Egiptu od 1934. Akademija arapskog jezika)
 aragonski jezik: Academia de l'Aragonés
 asturijski jezik: Academia de la Llingua Asturiana
 bengalskii: Pashimbanga Bangla Akademie, Kolkata, West Bengali, odnosno Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh
 baskijski: Euskaltzaindia
 burmanski: Vijeće za normiranje jezika Mijanmara
 bugarski: Institu za b'lgarski ezik (Институт за български език)
 cebuano: Visayan Academy of Arts and Letters
 češki: Ústav pro jazyk český
 dalekarlijski dijalekt: Ulum Dalska
 danski: Dansk Sprognævn
 estonski: Emakeele Seltsi keeletoimkond, kao i Institut estonskog jezika
 ferojski (Ovčji otoci): Føroyska málnevndin 
 finski: Kielitoimisto
 francuski: Académie française, Office québécois de la langue française, kao i Institut Français, DELF-DALF-Programm
 galješki: Real Academia Galega
 hebrejski: Akademija za hebrejski jezik (האקדמיה ללשון העברית)
 hindi: Central Hindi Directorate
 hrvatski: Vijeće za normu hrvatskoga standardnog jezika
 islansdki: Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
 indonezijski: Pusat Bahasa
 irski: Foras nema Gaeilge
 jidiš Yidisher visnshaftlekher institut
 jorupski: Akademija Joruba
 kašupski: Radzëzna Kaszëbsczégò Jãzëka
 katalonski Institut d'Estudis Catalans, a za valencijsko narječje Academia de la Valenciana Llengua
 korejski: Nacionalni institut za korejski jezik
 kornijski jezik: Agan Tavas, Cussel an Tavas Kernuak, sowie Kesva an Taves Kernewek 
 latvijski: Valsts valodas Centrs
 litavski: Valstybinė lietuvių kalbos komisija 
 malajski jezik: Dewan Bahasa dan Pustaka
 malteški: Akkademja TAL-Malti
 kineski jezik: Državna komisija za jezik
 maorski: Komisija za maorski jezik (Te Taurawhiri i te Reo Māori)
 norveški: Vijeće za norveški jezik
 njemački: Rat für deutsche Rechtschreibung, Goethe-Institut, Duden; u Austriji Österreichisches Wörterbuch
 okcitanski: Conselh de la Lenga Occitana
 perzijski: Akademija perzijskog jezika i književnosti, i akademija znanosti Afganistana (za dari)
 poljski: Rada Języka Polskiego
 portugalski: Academia de Letras Brasileira, Academia das Ciencias de Lisboa, Classe de Letras
 rumunjski: Institutul de Lingvisticǎ al Academiei romana, kao i Academia de Ştiinţe Moldovei
 ruski: Institut za ruski jezik
 sindi: Sindhi Jezik tijelo
 slovački: Slovačka akademija
 slovenski: Slovenska akademija
 srpski: Matica srpska, Savjet za standardizaciju srpskog jezika
 svahili: 	Baraza la Kiswahili la Taifa
 škotski: Škoti Tung i Ulster-škotski agencija i Ulster Škoti
 škotski gaelski: odbor nema Gàidhlig
 španjolski Asociación de Academias de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española
 švedski: Vijeće za švedski jezik (Institutet för språk och folkminnen)  i Svenska Akademien, a u Finskoj Svenska språkbyrån
 tetumski jezik: Nacionalni institut za jezikoslovlje (Institutu Nasionál Linguístika nian Institut national), s Istočnog Timora
 tajski: Kraljevski institut u Tajlandu
 talijanski Accademia della Crusca
 turski: Türk Dil Kurumu (Udruga o turskom jeziku)
 ukrajinski: Akademija znanosti Ukrajine
 urdu: Nacionalno tijelo za jezik u Pakistanu
 võro: Võroinstituut
 waray-waray: Sanghiran san Binisaya ha Samar ug Leyte
 wolof Centre de linguistique appliquée de Dakar
 zapadnofrizijski: Akademy Fryske

Jezikoslovlje